Heims ist der Name folgender Personen:

 Else Heims (1878–1958), deutsche Schauspielerin
 Rebecca Heims (* 1996), deutsche Schriftstellerin
 Volker Heims (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Paul Heims-Heymann (1849–1931), deutscher Mediziner